Малое Лопатино — деревня в составе Семёновского сельсовета Уренского района Нижегородской области России. Население  человек.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 180 км, до районного центра города Урень — 25 км. Абсолютная высота 116 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Уренского района